Ла Биснага има више значења:

 Ла Биснага (Ла Паз), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Ла Биснага (Артеага), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ла Биснага (Ахумада), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Биснага (Сан Дијего де ла Унион), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла Биснага (Сан Фелипе), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла Биснага (Санта Катарина), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ла Биснага (Серитос), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ла Биснага (Виља де Гвадалупе), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ла Биснага (Кахеме), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ла Биснага (Магдалена), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ла Биснага (Викторија), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ла Биснага, Сан Фелипе (Фресниљо), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Ла Биснага (Лорето), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику